Соревнования по велоспорту проводятся на летних Азиатских играх начиная с Игр 1951 года (кроме Игр 1954) для мужчин и женщин.

Медальный зачёт 
суммарно медали для страны во всех видах соревнований

Примечания

Ссылки 
 Union Cycliste Internationale, UCI, International Cycling Union (Международный союз велосипедистов)
 Asian Cycling Confederation
 Официальный сайт Азиатского совета Международного олимпийского комитета